Christophe Lemaire peut désigner :

 Christophe Lemaire (1960-), journaliste belge ;
 Christophe Lemaire (1965-), styliste français ;
 Christophe Lemaire (1979-), jockey français.